(en anglais, « lait et miel ») est une référence biblique. L'expression se rapporte à l'abondance de la terre d'Israël (« un pays où coulent le lait et le miel ») et est employée pour la première fois dans le livre de l'Exode 3:8, lorsque Moïse voit le buisson ardent.

Théâtre/Cinéma
 Milk and Honey, une comédie musicale américaine de Jerry Herman et Don Appell (1961) ;
 Milk and Honey, un film canadien de Glen Salzman et Rebecca Yates (1988).

Musique
 Milk and Honey, une chanson de Jackson C. Frank sur l'album Jackson C. Frank (1965) ;
 Milk and Honey, un groupe de musique israélien, vainqueur du Concours de l'Eurovision 1979 ;
 Milk and Honey, un album de John Lennon et Yoko Ono (1984) ;
 Milk and Honey, une chanson de Beck Hansen sur l'album Midnite Vultures (1999) ;
 Milk & Honey, un duo féminin germano-algérien fondé en 2006 ;
 Milk and Honey, une chanson de As Tall as Lions sur l'album As Tall as Lions (2006) ;
 Milk and Honey, une chanson de Clinic sur l'album Bubblegum (2010) ;
 Milk and Honey, une chanson de Delain sur l'album We Are the Others (2012) ;
 Milk and Honey, une chanson d'Arcade Fire pour le film Her réalisé par Spike Jonze (2013) ;
 Milk and Honey, une chanson de Anderson .Paak sur l'album Venice (2014) ;
 Milk and Honey, une chanson de Billie Marten sur l'album Writing of Blues and Yellows (2016) ;

Littérature
 Milk and Honey, un roman de Faye Kellerman (1990) ;
 Milk and Honey, un recueil de poèmes de Rupi Kaur (2015), traduit en français sous le titre Lait et Miel (2017)

Voir aussi

Notes et références

Homonymie de titre